Панасю́к — украинская фамилия. Патронимная фамилия от мужского личного имени Панас (украинская форма имени Афанасий).

Известные носители 
 
 Панасюк, Вадим Семёнович (1922—2007) — советский учёный-физик, лауреат Ленинской премии.
 Панасюк, Василий Петрович (род. 1962) — советский и российский педагог, доктор педагогических наук (1998).
 Панасюк, Виталий Леонидович (род. 1980) — белорусский футболист.
 
 Панасюк, Игорь Семёнович (1917—1972) — советский физик, сотрудник Лаборатории № 2 АН СССР.
 Панасюк, Лев Моисеевич (род. 1936) — советский физик, доктор физико-математических наук, профессор, Заслуженный изобретатель СССР.
 Панасюк, Михаил Игоревич (1945—2020) — российский физик.
 Панасюк, Наталия Владимировна — советский и российский музыковед. Заслуженная артистка РФ (1999).
 Панасюк, Сергей Александрович (1981—2015) — украинский спортивный журналист и телекомментатор.
 Панасюк, Тамара Ивановна (род. 1940) — советская и российская актриса. Заслуженная артистка РСФСР (1990). Артистка Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова.
 Панасюк, Фёдор Тимофеевич (род. 1948) — украинский политик, народный депутат Украины.